Гоношихинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр — село Гоношиха.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1351 человек, в том числе 664 мужчины и 687 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1328 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта:
 село Гоношиха,
 село Новокрасилово,
 село Среднекрасилово,
 село Староглушинка.

Примечания 

Муниципальные образования Заринского района
Сельские поселения Алтайского края